Beleg van Córdoba (711)
 Beleg van Córdoba (1009)
 Beleg van Córdoba (1010)
 Beleg van Córdoba (1013)
 Beleg van Córdoba (1150)
 Beleg van Córdoba (1236)